Cassius puede referirse a lo siguiente:

 Cassius (banda), grupo musical francés.
 Cassius (canción), canción de los Foals.